Stora Vrången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Vrången (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (1,29 km²)
Med Stora Vrången (naturreservat)
Stora Vrången (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (21,9 ha)
Stora Vrången (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn